Тур Даун Андер 2017 () — 19-я элитная многодневная велогонка по дорогам Австралии. Она стартовала 17 января в Проспекте (Южная Австралия) и завершилась 22 января в Аделаиде. На трассу вышел и  победитель гонки предыдущего года Тур Даун Андер 2016 — Саймон Герранс из команды .

Участники 
На старт веломногодневки вышли 19 команд (133 человека), в их число входят команды Мирового Тура UCI (18 команд), а также обладатель уайлд-кард: австралийская команда UniSA-Australia.

Представителей России среди стартовавших в этом году нет.

Этапы 
Тур в этом году состоит из шести этапов общей протяжённостью 828,5 километра.

Этап 1
Изначально этап должен был быть длиной 145 км, но из-за высокой температуры она была уменьшена до 118,5 км.. Этап в спринтерской развязке выиграл австралиец Калеб Эван (), побеждавший двумя днями ранее на Пиплс Чойс Классик. Он же и занял лидерство в турнирной таблице генеральной классификации.

Сходы

Не вышли на старт
на страрт гонки вышло 133 гонщика

Не финишировали
 :

Этап 2 
Этап c одиночным финишем выиграл австралиец Ричи Порт (), который также перехватил лидерство в турнирной таблице генеральной классификации.

Сходы

Не вышли на старт
132 гонщика вышли на старт

Не финишировали
все 132 гонщика финишировали

Этап 3 
Австралиец Калеб Эван () повторил успех двухдневной давности и одержал очередную победу в спринтерском спруте, опередив чемпиона мира прошлого сезона Петера Сагана. Майка лидера по прежнему осталась у Ричи Порта из .

Сходы

Не вышли на старт
132 гонщика вышли на старт

Не финишировали
все 132 гонщика финишировали

Этап 4 
Австралиец Калеб Эван () в третий раз всех опередил на финише и одержал очередную победу в спринтерском спруте, опять чемпиона мира прошлого сезона Петера Сагана. Майка лидера по прежнему осталась у Ричи Порта из .

Сходы

Не вышли на старт
132 гонщика вышли на старт

Не финишировали
все 132 гонщика финишировали

Этап 5 
Победу на этапе c одиночным финишем второй раз на гонке одержал лидер генеральной классификации австралиец Ричи Порт ().

Сходы

Не вышли на старт
на страрт гонки вышло 132 гонщика

Не финишировал 1 гонщик 
 :

Этап 6 
Австралиец Калеб Эван () опять победил в спринтерском спруте, одержав 4 победу на этапе нынешнего тура, опередив чемпиона мира прошлого сезона Петера Сагана. Генеральный зачёт у Ричи Порта из .

Сходы

Не вышли на старт
131 гонщик вышел на старт

Не финишировали
все 131 гонщик финишировали

Итоговая Генеральная Классификация

Лидеры классификаций

Очки мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

Лидеру генеральной классификации после каждого этапа также прибавляется по 10 очков

жирным цветом выделено место лидера гонки после этапа.

В таблице представлена раскладка полученных очков на этапе Мирового Тура UCI 2017.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017
Спорт в Австралии в 2017 году
Январь 2017 года